Лати́нская доро́га () — одна из древнейших римских дорог.

Ещё более старое основание дороги было расширено римлянами в V—IV веках до н. э. Дорога выходила из города у Латинских ворот и проходила около 147 римских миль (218 км) на юго-восток через область латинов, через города Анагния (Anagnia), Ферентий (Ferentinum), Фрузино (Frusino), заканчиваясь в Капуе. Там Латинская дорога объединялась с Аппиевой дорогой. Аппиева дорога была построена параллельно Via Latina, как более удобный путь для сообщения с Капуей.

Вдоль Латинской дороги располагаются несколько раннехристианских катакомб, среди них богато украшенные фресками катакомбы, получившие неофициальное название катакомбы на виа Латина (найдены в 1955 году).

См. также 
 Список катакомб Рима

Ссылки 
 Tibullus, Book I, Elegy 7; see George McCracken, «Tibullus, Messalla and the via Latina» The American Journal of Philology 53.4 (1932), pp. 344—352

Дороги Древнего Рима